Ruisbroek (« marais bruyant » en néerlandais), Ruysbroeck, Ruusbroec, Rubrouck et autres graphies comme Rubroek, Ruysbroek, Roebroeck, Rubroeck, Roebroek, Rubruck, Ruysbrock, Ruysbrok, Rubruquius, font référence à :

Toponyme 
 Rubrouck, commune française du Nord (en néerlandais parfois Rubroek) ;
 Ruisbroek ou Ruysbroeck, section de la commune belge de Leeuw-Saint-Pierre dans la province du Brabant flamand ;
 Ruisbroek ou Ruysbroeck, section de la commune belge de Puers-Saint-Amand, dans la province d'Anvers.

Patronyme 
 Guillaume de Rubrouck ou de Rubroeck, Willem van Ruysbroeck, explorateur flamand, un des premiers Européens à visiter la Chine,  ;
 Jan van Ruusbroeck (1293-1381), Jan van Ruysbroeck ou Johannes van Ruysbroeck, chapelain de Sainte-Gudule (Bruxelles) est un des plus grands mystiques du  ;
 Un collège néerlandophone porte son nom Jan-van-Ruusbroeckollege au Mutsaard dans la commune de la ville de Bruxelles. 
 Jean van Ruysbroeck, architecte de l'hôtel de ville de Bruxelles, .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme flamand